Cooloola är ett släkte av insekter. Cooloola ingår i familjen Cooloolidae. 

Cooloola är enda släktet i familjen Cooloolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Cooloola